Врата Сибири — литературно-художественный и историко-краеведческий журнал-альманах.

Журнал «Врата Сибири» выходит в Тюмени с декабря 1999 года периодичностью два раза в год. Автором проекта и его главным редактором является писатель и журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, действительный член Международной финно-угорской Академии наук Леонид Кириллович Иванов.

В течение почти двух десятилетий на страницах этого издания публиковалась художественная проза и поэзия, материалы по истории и краеведению, а также критика и библиография.

Основные его авторы — сибиряки, писатели и поэты, краеведы и искусствоведы Тюменской области.

Трижды в 2006, 2007 и 2008 годах на Всероссийской выставке «Пресса» альманах «Врата Сибири» был награжден Дипломом «Золотой лотос» за освещение историко-культурного наследия.

Ссылки 
 Врата Сибири на Портале СМИ Тюменской области
 

Литературные альманахи России
Исторические журналы
Литературные журналы России
Краеведческие журналы
Средства массовой информации Тюменской области